Saint-Oyen (Valle d'Aosta), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
 Saint-Oyen (Savoie), een gemeente in het Franse departement Savoie